

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 3 podstawowe 
 Brzezowa – wieś w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Łapanów 
 Brzezowa – część wsi Wilkowisko w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Jodłownik
 Brzezowa – wieś w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Dobczyce 
 Brzezowa – część wsi Sławkowice w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Biskupice
 Brzezowa – część wsi Bilczyce w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Gdów
 Brzezowa – wieś w woj. podkarpackim, w pow. jasielskim, w gminie Nowy Żmigród